НБА Ол-стар викенд 2019. је одржан од 15. до 17. фебруара 2019. године у Шарлоту, највећем граду америчке државе Северна Каролина. Сви садржаји су се одиграли у дворани Спектрум центар, на домаћем терену Шарлот хорнетса. Шарлот је домаћин НБА Ол-стар викенда био и 1991. године.

Петак, 15. фебруар 2019.

НБА утакмица звезда у успону

Субота, 16. фебруар 2019.

НБА такмичење у вештинама

НБА такмичење у закуцавањима

НБА такмичење у брзом шутирању тројки

Недеља, 17. фебруар 2019.

НБА Ол-стар меч 

 НАПОМЕНА: Расел Вестбрук и Бен Симонс су након драфта заменили тимове.

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА ол-стар викенд
Сезона 2018/19. у америчкој кошарци